A competição masculina por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2011 teve sua fase classificatória disputada nos dias 9 e 10 de outubro e a final foi disputada no dia 12 de outubro.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória 
Esses são os resultados da qualificatória.

Q - qualificada para a final

Final 
Esses são os resultados da final.

Ver também
Federação Internacional de Ginástica
Biografias dos ginastas

Ligações externas 

Equipes